Dahlen (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Dahlen (Saksen), een stad in de Duitse deelstaat Saksen